Walter Isendahl ist der Name folgender Personen:

* Walter Isendahl (Admiral) (1872–1945), deutscher Konteradmiral 
 Walter Isendahl (Richter) (1914–1993), deutscher Jurist und Richter 

Siehe auch:
 Walther Isendahl (1877–1950), deutscher Ingenieur, Autor und Herausgeber